Сагалбай Жанбаев (январь 1904, аул Каратал, Петропавловский уезд, Акмолинская область, Российская империя — 18 мая 1972) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Кустанайского обкома Компартии Казахстана (1948—1954).

Биография 
В 1928 г. окончил Петропавловский педагогический техникум, в 1948 г. — Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

 1928—1929 гг. — ответственный секретарь Тонкерейского районного комитета ВЛКСМ (Тонкерейский район — ныне район Шал Акына Северо-Казахстанской области),
 1929—1930 гг. — ответственный секретарь областного комитета ВЛКСМ Кара-Калпакской автономной области,
 1930—1931 гг. — заведующий организационным отделом Энбекшиказахского районного комитета ВКП(б),
 1931—1932 гг. — заведующий организационным отделом Павлодарского районного комитета ВКП(б),
 1932—1933 гг. — заведующий организационным отделом Энбекшильдерского районного комитета ВКП(б) Акмолинской области,
 1933—1935 гг. — заместитель начальника политического отдела машинно-тракторной станции,
 1935—1937 гг. — заместитель секретаря Тонкерейского районного комитета ВКП(б), второй секретарь Тонкерейского районного комитета ВКП(б),
 1937—1938 гг. — первый секретарь Айртауского районного комитета КП(б) Казахстана Северо-Казахстанской области,
 1938—1939 гг. — секретарь партийной коллегии Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Северо-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана,
 1939 г. — заместитель заведующего отделом кадров Северо-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана,
 1939—1944 гг. — секретарь Акмолинского областного комитета КП(б) Казахстана по кадрам,
 1944 г. — второй секретарь,
 1944—1945 гг. — первый секретарь Акмолинского областного комитета КП(б) Казахстана,
 1948—1954 гг. — первый секретарь Кустанайского областного комитета КП(б) Казахстана,
 февраль-июнь 1954 г. — первый секретарь Кзыл-Ординского областного комитета КП Казахстана,
 1954—1957 гг. — председатель исполнительного комитета Семипалатинского городского Совета,
 1957—1958 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Семипалатинского областного Совета,
 1958—1963 гг. — член Партийной комиссии КП Казахстана

С 1963 г. на пенсии; в Государственном комитете СМ Казахской ССР по трудовым резервам.

Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Скончался 18 мая 1972 года, похоронен на Центральном кладбище Алматы.

Награды и звания 
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».

Примечания

Источники 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008.
 Козыбаев И. М. Тот самый Жанбаев: Историко-биографический очерк. — Алматы: Атамұра, 2014. — 232 с. Второе издание книги. Алматы: Раритет, 2021. - 272 с.
 Некролог

Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Целиноградского обкома КП Казахстана
Первые секретари Кустанайского обкома КП Казахстана
Первые секретари Кзыл-Ординского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели Семипалатинского горисполкома
Вторые секретари Целиноградского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты‎